Афора — неологізм, корінь якого походить від «афоризм» (, означення, вислів).

Введений письменником і поетом Дмитром Головком як новий літературний жанр у його:
 книзі афор та оповідань «Журбина криниця»;
 книзі афор та образків «Хто і як завдає Марноти» (Київ, 2010).

Примітки 

Пареміографія